Il Fosso Stagnolo è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce a Capannuccia, una frazione di Scandicci, per poi sfociare nel fiume Arno, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Lastra a Signa segnando il confine tra questo comune e il comune di Lastra a Signa.

Il bacino del Fosso Stagnolo 
Il suo bacino ricade nei comuni di: 
 Lastra a Signa e Scandicci

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Scandicci
 Lastra a Signa

Fiumi della città metropolitana di Firenze
Stagnolo
Stagnolo
Affluenti dell'Arno